Irvingia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Irvingia ingår i familjen Irvingiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Irvingia